Са́арикиви () — финская фамилия. Известные носители:

  (1911—1985) — финский искусствовед.
 Саарикиви, Янне (род. 1973) — финский филолог и лингвист.